Esta é uma cronologia dos destaques dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, China.

Calendário

6 de agosto

Futebol
 Os primeiros competições dos Jogos começaram às 17:00 em horário local. Os primeiros eventos foram as partidas do futebol feminino, com seis partidas da primeira rodada.

7 de agosto

Futebol
 As primeiras partidas de futebol masculino ocorrem neste dia.

8 de agosto

Cerimônia de abertura
 A cerimônia de abertura ocorre no Estádio Nacional de Pequim, conhecido como o "Ninho de Pássaro", iniciando às oito horas da noite no horário local (UTC+8).

9 de agosto

Judô
 Choi Min-Ho, da Coreia do Sul, vence na categoria masculina até 60 kg na final.

Tiro
 Kateřina Emmons, da República Tcheca, conquista a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim na categoria feminina.

10 de agosto

11 de agosto

12 de agosto

13 de agosto

14 de agosto

15 de agosto

16 de agosto

Natação
 O brasileiro César Cielo Filho ganha medalha de ouro nos 50 metros livre.

17 de agosto

18 de agosto

19 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

22 de agosto

Atletismo - Salto em distância feminino
 Maurren Maggi, do Brasil, conquista a medalha de ouro por um centímetro de diferença. Ela saltou 7,04 m (o melhor salto da temporada), enquanto a russa Tatyana Lebedeva saltou 7,03 m. Essa foi a primeira medalha de ouro olímpica feminina do Brasil em esportes individuais.

23 de agosto

Voleibol
 A Seleção Brasileira de Voleibol Feminino conquista a primeira medalha de ouro ao derrotar a equipe dos Estados Unidos.

24 de agosto

Cerimônia de encerramento
 A cerimônia de encerramento ocorre no Estádio Nacional de Pequim, iniciando às oito horas da noite (UTC+8).

Ver também
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008

Ligações externas

Cronologias de desporto